Auflistung der höchsten Bauwerke in Estland, unabhängig von Bauweise und Verwendungszweck (über 50 m), sowie weitere wichtige Gebäude wie der Flaggenturm Langer Hermann (45 m) und die Burg auf dem Domberg in Tallinn.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Höchste Bauwerke Estlands auf SkyscraperPage.com
 Kohtla-Nõmme TV Mast

Siehe auch 
 Liste der höchsten Bauwerke in Europa

Estland, Bauwerke